In 1967/68 werd het achttiende seizoen van de DDR-Liga gespeeld, de tweede klasse van de DDR. Berliner FC Dynamo keerde meteen terug naar de DDR-Oberliga, terwijl Stahl Riesa voor de eerste keer promoveerde.

Eindstand

Groep Noord

Topschutters

Groep Zuid

Topschutters

Promovendi Bezirksliga
De 15 kampioenen van de Bezirksliga werden in drie groepen van vijf verdeeld. De twee besten van elke groep promoveerden.

Groep A

Groep B

Groep C

DDR-Liga